Сан-Джованни-Лупатото () — коммуна в Италии, располагается в провинции Верона области Венеция.

Население составляет 22 113 человек, плотность населения составляет 1168 чел./км². Занимает площадь 18,94 км². Почтовый индекс — 37057. Телефонный код — 045.

Покровителем коммуны почитается святой Иоанн Креститель. Праздник ежегодно празднуется 24 июня.

Города-побратимы 
  Сесине-Паризе, Франция (1986)

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта